D – czwarta litera alfabetu łacińskiego, szósta litera alfabetu polskiego.

Matematyka 
 d – skrót przedrostka decy
 d (lub D) – symbol doby
 D – cyfra rzymska oznaczająca liczbę 500
 D – cyfra szesnastkowego systemu liczbowego o wartości 13
 D – skrót oznaczający wymiar

Informatyka 
 D – obiektowy język programowania
 D – polecenie systemu CPM/R

Chemia 
 D – symbol chemiczny deuteru
 D – oznaczenie witaminy D

Fizyka 
 d – oznaczenie kwarka dolnego
 D – mezon zawierający kwark powabny wraz z lżejszym antykwarkiem bądź antykwark powabny z lżejszym kwarkiem
 D – symbol debaja, jednostki elektrycznego momentu dipolowego
 D – symbol darcy, jednostka fizyczna
 D – symbol dioptrii, jednostki optycznej
 d – symbol gęstości

Muzyka 
 D – dźwięk muzyczny, którego częstotliwość dla d¹ wynosi 293,7 Hz
 D – gama D-dur
 d – gama d-moll
 D – oznaczenie numeru dzieła Schuberta w katalogu Deutscha
 D – japoński zespół visual kei
 D – singel zespołu Big Bang

Transport 
 D – symbol Niemiec w międzynarodowym kodzie samochodowym
 D – wyróżnik tablic rejestracyjnych województwa dolnośląskiego

Sport 
 D lub def – w sporcie żużlowym zapis w programach meczowych określający zawodnika który z powodów technicznych nie ukończył biegu

Wojsko 
 D – dzień rozpoczęcia działań bojowych

Językoznawstwo 
 D. – dopełniacz

Zobacz też 
 Ð (ujednoznacznienie)